Урбах () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Урбан, Ежи (фамилия при рождении Урбах, также известен как Ежи Кибиц; 1933—2022) — польский журналист, комментатор, писатель-сатирик и политический деятель.
 Урбах, Отто (1871—1927) — немецкий композитор и пианист.
 Урбах, Самуил Юльевич (1908—1969) — советский композитор.
 Урбах, Эрих (1893—1946) — австрийский дерматолог и аллерголог.

Топоним 
 Урбах (Вестервальд) — коммуна в Германии.
 Урбах (Ремс) — коммуна в Германии.
 Урбах (Тюрингия) — коммуна в Германии.
 Урбах — станция Приволжской железной дороги.

См. также 
 Орбах